Энергетиков — название населённых пунктов.

Белоруссия 
 Энергетиков — посёлок в Дзержинском районе Минской области.

Украина 
 Энергетиков — село в Близнюковском районе Харьковской области.

См. также 
 Площадь Энергетиков
 Проспект Энергетиков
Энергетиков — улица в Тюмени